Олешна може бити:

 Олешна (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Олешна (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Олешна (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Олешна (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република 
 Олешна (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република